Die Hebamme steht für:

 Die Hebamme (Zeitschrift), eine medizinische Fachzeitschrift
 Die Hebamme (Roman), ein Roman von Kerstin Cantz
 Die Hebamme (Romanreihe), Serie von fünf historischen Romanen (2006–2011) von Sabine Ebert
 Die Hebamme – Auf Leben und Tod, deutsch-österreichischer Fernsehfilm aus dem Jahr 2010
 Die Hebamme (2014), deutsch-österreichisch-tschechischer Fernsehfilm aus dem Jahr 2014
 Die Hebamme II, deutsch-tschechischer Fernsehfilm aus dem Jahr 2016
 Die Hebamme (Theaterstück), eine Komödie von Rolf Hochhuth (1971)

Siehe auch:
 Hebamme